

Наурузово — село, Пономарьовський район, Оренбурзька область
 Наурузово — село, Учалинський район, Башкортостан

Див. також 
 Науриз